Skylon har flere betydninger:
 Skylon (knallertmærke)
 Skylon (rumskib) - foreslået rumskibsdesign.
 Skylon Tower - et observationstårn ved Niagara Falls, Ontario.
 Skylon (album) - et album fra 2008 af Ott.